

Sciences et techniques 
En mathématiques, plusieurs résultats sont nommés en référence à Pierre Fatou :
 le lemme de Fatou, un résultat important dans la théorie de l'intégration de Lebesgue ;
 le théorème de Fatou, un résultat d'analyse complexe qui énonce l'existence d'au moins un point fixe complexe pour toute composée d'une fonction entière (hors translation) avec elle-même ;
 le théorème de Fatou-Lebesgue ou théorème de convergence dominée, un des théorèmes principaux de la théorie de l'intégration de Lebesgue.

Culture et société 
 Fatou la Malienne est un téléfilm français réalisé par Daniel Vigne, diffusé en 2001 sur France 2.

Anthroponyme

Prénom 
 Fatou est un prénom féminin.

Patronyme 

 Pierre Fatou (1878-1929), un mathématicien et astronome ;
 Louis Fatou (1867-1957), un officier général de la Marine nationale française ;
 Robert Fatou (1895-1981), fils du précédent, un officier supérieur de la Marine nationale française.

Prénom africain
Prénom féminin
Homonymie de patronyme